Raffaello Matarazzo (1909-1966) est un réalisateur de film italien.
 Antonello Matarazzo (né en 1962) est un peintre et réalisateur italien.
 Neal Matarazzo (né en 1962) est un acteur américain.
 Heather Matarazzo (née en 1982) est une actrice américaine.
 Diego Matarazzo (né en 1988) est un footballeur italien, évoluant à l'US Avellino
 Gaten Matarazzo, né en , acteur américain.